Floen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Floen, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Floen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (12,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn